64. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  21–25 sierpnia 1991 w niemieckim Stuttgarcie. Były to siódme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1927, 1934, 1954, 1960, 1966 i 1978). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w trzech konkurencjach (bez konkurencji kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1991 w kolarstwie
1991 w Niemczech
Kolarstwo w Niemczech
Sport w Stuttgarcie